Kaupert steht für:
 Kaupert (Verlag)

Personen:
 Cornelia Kaupert, deutsche Schauspielerin
 Gustav Kaupert (1819–1897), deutscher Bildhauer
 Jean-Bernard Kaupert (1786–1863), Schweizer Musikpädagoge und Komponist
 Johann August Kaupert (1822–1899), deutscher Kartograph
 Wilhelm Kaupert, deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Kauper